Château aragonais (Ischia)
 Château aragonais (Ortona)